Derschawino () ist ein Name russischer Orte:
 Derschawino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (Groß Laßeningken, 1936–1938 Groß Lascheningken, 1938–1939 Groß Laschnicken, 1939–1946 Laschnicken, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Derschawino, untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Döhrings, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Derschawino (Orenburg), Dorf in der Oblast Orenburg
 Derschawino (Tatarstan), Dorf in der Republik Tatarstan